

Населені пункти та їхні частини
 Рибе — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Рибе — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Рибе — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Рибе — село в гміні Рашин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Рибе — село в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Рибе — частина міста Ґура-Кальварія в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Рибе — осада в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки